Авторадио може да се отнася до:
 Авторадио - радио за автомобил
 Авторадио - българска радиостанция, създадена през 2017 г.